Sandy Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sandy Lake, Ontario, sjö,  
 Sandy Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Sandy Lake (ort), Pennsylvania, Mercer County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar